Samal, nom alternatiu dels sama
 Regne de Samal, Sam'al o Samallu, regne de l'Àsia Menor oriental a la primera meitat del primer mil·lenni.